Masséna ist der Familienname folgender Personen:
* André Masséna (1758–1817), Marschall von Frankreich
 François Victor Masséna (1799–1863), französischer Vogel- und Conchyliensammler

Masséna ist ferner der Name:
 eines französischen Schlachtschiffs von 1895, siehe Masséna (Schiff, 1895)